Bantanto steht für 

 Bantanto (Fulladu West), eine gambische Ortschaft in der Central River Region, Distrikt Fulladu West
 Bantanto (Niamina East), eine gambische Ortschaft in der Central River Region, Distrikt Niamina East